WDC kan syfta på:

Western Digital Corporation
Western Design Center
Webb Dator Central
Wanderson do Carmo, brasiliansk fotbollsspelare